Хаук Эрлендссон (; умер в 1334 году) — исландский законоговоритель и писатель.

Биография 
Хаук принадлежал к исландскому аристократическому роду. Он был законоговорителем в Исландии, а позже в Норвегии. Именно для него был записан между 1306 и 1308 годами один из вариантов «Книги о заселении Исландии» — Книга Хаука. При этом Хаук сам принимал участие в работе над текстом. Он много раз упоминается в «Книге» как потомок ряда исландцев «Эпохи саг».

Писатели Исландии
Законоговорители